Сен-Манвьё-Норре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Тийи-сюр-Сёль. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14610.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1729 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1166 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 885 были экономически активными, 281 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 885 активных жителей работали 822 человека (432 мужчины и 390 женщин), безработных было 63 (32 мужчины и 31 женщина). Среди 281 неактивных 114 человек были учениками или студентами, 110 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Манвьё-Норре 

Коммуны департамента Кальвадос